Unstoppable est le sixième album des Planet Smashers, sorti en juillet 2005.

Morceaux 

Unstoppable – 3:08 
Bullets To The Ground – 2:35 
Do No Wrong – 2:41 
Cool Your Jets – 4:01 
Raise Your Glass – 1:52 
Here Come The Mods! – 2:41 
Blank Stare – 3:05 
Giants – 3:34 
A Revolution Song – 3:46 
Police The Nation – 2:38 
Bad Mood – 3:11 
Trip And Fall – 2:41 
This Song Is For You – 2:45 
Looking For A Cure – 2:20

Album musical sorti en 2005
Album publié par Stomp Records